Erich Kloss oder Erich Kloß ist der Name folgender Personen:

* Erich Kloss (Jurist) (1879–1964), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Erich Kloss (Autor) (1889–1964), deutscher Autor
 Erich Kloss (Dirigent) (1898–1967), deutscher Pianist und Dirigent
 Erich Kloß (Politiker), deutscher Politiker (SED), MdL Brandenburg